Даугірдай (Алітуський район)
 Даугірдай (Кельмеський район)
 Даугірдай (Маріямпольське самоврядування)
 Даугірдай (Радвилішкіський район)
 Даугірдай (Расейняйський район)